Guowei ist der Name von

 Yan Guowei, chinesische Lektorin für traditionelle chinesische Musik an der Zentralen Musikhochschule in Peking und im 21. Jahrhundert vielfach ausgezeichnete Erhu-Spielerin